Plasa Căușani avea, în anul 1930, 52 de localități:

Total populație plasă - 99 161

Localități 

Alexandreni
Baccealia
Baimaclia
Batâr
Brezoaia
Căușani-Noui
Căușani-Vechi
Cârnățeni
Ceaga
Chircăești
Chițcani
Cioburciu
Colbarâș
Copanca
Copciac
Ermoclia
Evghenița
Feștelița
Gheorghieni-Vechi
Grigoreni
Gura-Văilor
Hagimus
Iacobstal
Ileanca
Inculițeni
Lac
Leontina
Lunga
Manzâr
Marianca-de-Jos
Marianca-de-Sus
Nicolaeni
Opaci
Plăcinta
Plop-Știubei
Popeasca
Răileni
Saiți
Sălcuța
Sărățica
Simionești
Sturzeni
Talmaz
Tanatari
Taraclia
Tarutino-Nou
Tocuz
Roița
Ursoaia
Vozneseni
Zaim

Note, referințe

Legături externe 

 Descrierea județului Tighina pe romaniainterbelica.ro

Fondări în 1918
Desființări în 1940
Fondări în 1941
Desființări în 1944
Plăși din județul Tighina
Plăși din România Mare